Kuran Wa Munjan kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Kuran Wa Munjan (distrikt), Badakhshan, 
 Kuran Wa Munjan (flygplats), Badakhshan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar